Marie Anna Viktorie Portugalská (celým jménem: Maria Ana Vitória Josefa) (15. prosince 1768, Queluz, Portugalské království – 2. listopadu 1788, Casita del Infante, Španělské království) byla portugalská infantka, třetí dítě a nejstarší dcera královny Marie I. Portugalské a jejího manžela krále Petra III. Portugalského.

Život 
Narodila se 15. prosince 1768 v Palácio Nacional de Queluz. Pojmenována byla podle její babičky Marianě Viktorii Španělské, dceři Filipa V. Španělského a jeho druhé manželky Alžběty Parmské.

Roku 1777 její babička Mariana odešla do Španělska projednat spojenectví se svým bratrem Karlem III. Španělským. Během svého pobytu dohodla její sňatek.

Dne 12. dubna 1785 se vdala za svého bratrance infanta Gabriela Antonína Španělského. Pár měl tři děti, z nichž dvě zemřely v raném věku:
 1. Infant Petr Karel (18. 6. 1786 Aranjuez – 4. 7. 1812 Rio de Janeiro) 
 ⚭ 1810 Marie Tereza Portugalská (29. 4. 1793 Lisabon – 17. 1. 1874 Terst), princezna z Beiry
 2. Infantka Marie Karlota (4. 11. 1787 Madrid – 11. 11. 1787 tamtéž)
 3. Infant Karel Josef Antonín (28. 10. 1788 Madrid – 9. 11. 1788 tamtéž)

Zemřela 2. listopadu 1788 v Casita del Infante na neštovice. Její tělo bylo pohřbeno v královském klášteře El Escorial vedle svého manžela a dětí.

Tituly a oslovení 
 15. prosince 1768 – 12. dubna 1785: Její královská Výsost infantka Mariana Viktórie Portugalská
 12. dubna 1785 – 2. listopadu 1788: Její královská Výsost infantka Mariana Viktórie Španělská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie
Marie
Marie
Marie
Marie
Narození 15. prosince
Narození v roce 1768
Úmrtí 2. listopadu
Úmrtí v roce 1788
Ženy